Unter einem Raumplan versteht man

 ein Gestaltungs- und Entwurfskonzept des Architekten Adolf Loos
 umgangssprachlich den Grundriss eines Gebäudes, gelegentlich auch das Raumprogramm

Siehe auch: 
 Raumplanung für die planerischen Vorgänge, um ein bestimmtes Verwaltungsgebiet als geographischer Raum nach seinen naturräumlichen, wirtschaftlichen und sozialen Möglichkeiten zu ordnen und gezielt zu nutzen